Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации () — независимый орган, разрабатывающий стандарты аудита, обзорных проверок и других заданий, позволяющих контролировать и гарантировать качество аудиторской деятельности во всём мире. Совет создан по инициативе Международной федерации бухгалтеров для унификации положений аудита разных стран.

См. также 
Международные стандарты аудита

Ссылки 
Официальный сайт

Бухгалтерские организации
Аудит